Трансформный разлом — тип разлома, который располагается вдоль границы литосферной плиты. Относительное движение плит является преимущественно горизонтальным и направленным вдоль разлома, то есть кора в месте разлома не создаётся и не уничтожается. Направление сдвига бывает левое (sinistral) и правое (dextral). Не все разломы являются трансформными, и не все границы плит имеют трансформные разломы.

Большинство трансформных разломов расположены на океаническом дне, где из-за активных раздвигающихся хребтов формируются зигзагоподобные границы плиты. Разломы возникают между плитами, которые двигаются параллельными курсами (с разной скоростью) и ориентированы перпендикулярно срединно-океаническим хребтам. В таком случае они разбиваются на сегменты шириной в среднем до 400 км.

Трансформные разломы являются одним из трёх типов границ плит в тектонике. Термин был предложен Джоном Т. Вилсоном в 1965 году и использовался им для описания поперечных горизонтально-смещённых сбросов вдоль которых смещаются срединно-океанические хребты.

Разлом Сан-Андреас в Калифорнии является классическим примером трансформного разлома.